Bedford School steht für:

 Bedford School (Jungenschule), Jungenschule in Bedford, Bedfordshire, England 

Bedford School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bedford School (Pittsburgh, Pennsylvania), NRHP-ID: 86002651
 Bedford School (Bedford, Texas), NRHP-ID: 97000851